Ben Federspiel (1981-), Luxemburgs voetballer
 Daniel Federspiel (1987-), Oostenrijks wielrenner
 Erwin Federspiel (1871-1922), Zwitsers militair en koloniaal ambtenaar in dienst van koning Leopold II van België

Achternaam